Āgh Bāsh (persiska: آغ باش, Āghbāsh) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Västazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Teheran. Āgh Bāsh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Āgh Bāsh är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Āgh Bāsh. Runt Āgh Bāsh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kāpūt,  km väster om Āgh Bāsh. Trakten runt Āgh Bāsh består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Västazarbaijan